Ciechomice – miejscowość w woj. pomorskim, w powiecie słupskim, w gminie Kobylnica
 Ciechomice – dzielnica Płocka